

Особи 
 Веттор Пізані (1324-1380) — адмірал венеційського флоту
 Веттор Пізані (1934-2011) — італійський митець та архітектор

Кораблі 
 Веттор Пізані — паровий корвет ВМС Італії. На службі протягом 1871-1893 років
 Веттор Пізані — броненосний крейсер однойменного типу ВМС Італії. На службі протягом 1899-1920 років
 Веттор Пізан — підводний човен однойменного типу ВМС Італії. На службі протягом 1929-1948 років

Див. також 
 Пізані (значення)